Rigging steht für:
 Rigging (Animation), 3D-Animationstechnik
 Rigger (Veranstaltungstechnik), Arbeitsverfahren in der Veranstaltungstechnik
 Stunt Rigging, Seiltechnik für Film-, Fernseh- oder Theaterproduktionen
 Aerial Rigging, Seiltechnik für Theater- oder Showproduktionen
 Seilunterstützte Baumklettertechnik, Seiltechnik bei Baumfällungen und -pflege
 Takelage, Herstellung und Anwendung von Takelagen bei Segelschiffen

Siehe auch:
 Riggin